A 2012-es Goody's Fast Relief 500 volt a 2012-es Sprint Cup Series hatodik futama, melyet április 1-jén rendeztek meg a 0,526 mérföld hosszúságú Martinsville Speedwayen Virginia-ban.

Eredmények

Időmérő

Verseny végeredménye

Bajnokság állása a verseny után
Versenyzők bajnokságának állása

Gyártók bajnokságának állása

Források

Goodysfastrelief500